

Biografia 
Era la figlia di Thomas Thynne, I marchese di Bath, e di sua moglie, Elizabeth Bentinck.

Matrimonio 
Sposò, il 2 maggio 1799, Philip Stanhope, V conte di Chesterfield, figlio di Arthur Charles Stanhope e di Margaret Headlam. Ebbero due figli:

 Lady Georgiana Stanhope (?-14 agosto 1824)
 George Stanhope, VI conte di Chesterfield (23 maggio 1805-1º giugno 1866)

Ha ricoperto la carica di Lady of the Bedchamber della Regina consorte tra il 1807 e il 1813.

Morte 
Morì il 31 maggio 1813, all'età di 50 anni, a Chesterfield House, a Londra.

Lady of the Bedchamber
Henrietta Thynne